Список содержит составы сборных, принимавших участие в розыгрыше Мировой бейсбольной классики 2023 года. В соревнованиях участвовало двадцать команд. Заявки были представлены к 7 февраля 2023 года. Помимо бейсболистов, в них входили менеджер и семь членов тренерского штаба. Окончательный состав должен был включать в себя не менее 14 питчеров и 2 кэтчеров. Каждый клуб Главной лиги бейсбола не мог делегировать в сборные более 15 членов организации либо 10 игроков, входивших в основной состав клуба или находившихся в списке травмированных по состоянию на 31 августа 2022 года. При превышении лимита решение о допуске тех или иных игроков принималось организаторами турнира..

Чтобы представлять национальную сборную, бейсболист должен был соответствовать одному из условий:
 ранее входить в состав сборной на игры квалификационного турнира или финального турнира Мировой бейсбольной классики;
 быть гражданином представляемой страны или территории не менее трёх месяцев до начала турнира;
 быть постоянным легальным резидентом представляемой страны или территории;
 игрок родился в стране или на территории, которую он представляет;
 один из родителей игрока является гражданином страны, которую он представляет;
 один из родителей игрока родился в стране или на территории, которую он представляет;
 игрок представил документальное подтверждение того, что ему будет предоставлено гражданство представляемой страны или территории, если он подаст соответствующее заявление.

Группа А

Тайвань 
В состав сборной Тайваня в основном вошли игроки из клубов национального чемпионата, несколько бейсболистов представляли фарм-системы команд Главной лиги бейсбола.

Нидерланды 
Заявка сборной была объявлена в феврале 2023 года. Команда обладала одним из лучших инфилдов на турнире, в состав которого входили игроки клубов Главной лиги бейсбола Сандер Богартс, Андрелтон Симмонс, Джонатан Скоп и Диди Грегориус.

Куба 
Состав сборной был объявлен 26 января 2023 года. Впервые в истории федерация бейсбола Кубы отказалась от любительского статуса команды и в заявку вошли игроки из профессиональных клубов США, Японии и других стран. Представители Главной лиги бейсбола получили специальные разрешения от властей США, чтобы не нарушать наложенные на Кубу санкции.

Италия 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года. Главным тренером команды на турнире стал член Зала бейсбольной славы Майк Пьяцца, в заявку вошло несколько игроков с опытом выступлений в Главной лиге бейсбола.

Панама 
Заявка сборной была объявлена в феврале 2023 года. Костяк команды составили игроки из чемпионатов Панамы и Мексики, часть спортсменов представяла фарм-системы клубов Главной лиги бейсбола.

Группа B

Япония 
Состав сборной был объявлен 9 февраля 2023 года. В заявку команды вошли игроки клубов Главной лиги бейсбола и Японской лиги, в том числе обладатели призов самым ценным игрокам обоих турниров Сёхей Отани и Мунэтака Мураками.

Республика Корея 
Состав сборной был объявлен 9 февраля 2023 года. Подавляющая часть игроков команды представляла чемпионат Корейской бейсбольной организации, два бейсболиста были вызваны в команду из Главной лиги бейсбола.

Австралия 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года. Главной потерей команды перед турниром стал питчер Лиам Хендрикс, у которого была диагностирована лимфома. В заявку вошёл ряд игроков из фарм-систем клубов Главной лиги бейсбола

Китай 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года. Команда, занимавшая 30-е место в мировом рейтинге, была отнесена к аутсайдерам турнира, в том числе из-за отсутствия игровой практики: национальный чемпионат Китая был приостаовлен после начала пандемии COVID-19.

Чехия 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года. Большая часть игроков команды являлась любителями, единственным игроком сборной с опытом игры в Главной лиге бейсбола стал инфилдер Эрик Согард.

Группа C

США 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года. В заявку команды вошёл 21 участник Матча всех звёзд Главной лиги бейсбола, четыре игрока сборной ранее признавались самыми ценными игроками лиги. Ещё один обладатель этого титула Брайс Харпер не попал в состав из-за травмы.

Мексика 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года.

Колумбия 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года.

Канада 
Состав сборной был объявлен 9 февраля 2023 года. В заявку команды вошёл самый ценный игрок Национальной лиги 2020 года Фредди Фримен, сын канадских родителей, живших в Калифорнии. Он один из трёх игроков сборной, родившихся за пределами Канады. Более двадцати игроков ранее участвовали в Панамериканских играх и матчах квалификационного турнира Олимпийских игр. Возглавлял команду уроженец Детройта Эрни Уитт, работающий со сборной с 2004 года.

Группа D

Никарагуа 
Состав впервые квалифицировавшей на турнир сборной Никарагуа был объявлен в феврале 2023 года. В заявку вошёл ряд игроков с опытом выступлений в Главной лиге бейсбола.

Пуэрто-Рико 
Состав сборной был объявлен в феврале 2023 года. Большую часть заявки составили игроки Главной лиги бейсбола, в том числе самый ценный игрок турнира 2017 года питчер Маркус Строман, ранее игравший за сборную США.

Доминиканская Республика 
Состав сборной, входящей в число фаворитов турнира, был объявлен в феврале 2023 года. В заявку вошли представители клубов Главной лиги бейсбола, в том числе обладатели престижных индивидуальных наград.

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на сайте Baseball America
 Составы команд на сайте МОК

2023 год в бейсболе
Мировая бейсбольная классика